Collarso ima više značenja:
 Collarso, Pescara
 Collarso, Teramo